Spojení písmen B a D může mít různé významy:

BD 
 Blu-ray disk – optický disk určený pro ukládání digitálních dat
 zkratka stanice metra Budějovická
 SPZ Bratislavy
 SPZ černohorského města Budva
 BD – kód ISO 3166-2 pro Bangladéš

Bd 
 Baud (zkráceně Bd) – jednotka modulační rychlosti (Baudrate)

bd 
 Desetinná svíčka (značka bd) – jednotka svítivosti používaná počátkem 20. století

.bd 
 .bd – internetová doména nejvyššího řádu pro Bangladéš